El Aromitalia Vaiano (codi UCI: VAI) és un equip ciclista femení italià. Creat al 2010, té categoria UCI Women's Team.

Classificacions UCI 
Aquesta taula mostra la plaça de l'equip a la classificació de la Unió Ciclista Internacional a final de temporada i també la millor ciclista en la classificació individual de cada temporada.

Del 2010 al 2015 l'equip va participar en la Copa del món

A partir del 2016, l'UCI Women's WorldTour va substituir la Copa del món

Composició de l'equip

Referències

Enllaços externs 

 Plantilles i resultats a cyclebase.nl
 Plantilles i resultats a procyclingstats.com

Clubs ciclistes italians
UCI Women's Team